Reshad de Gerus, né le  à Sainte-Marie en France, est un pilote automobile français. Après avoir débuté le sport automobile en karting, il a participé à des courses de monoplace dans des championnats tels que le Championnat de Formule 3 FIA, l'Euroformula Open, la Formula Renault Eurocup et la Formule 4. Il participe à des épreuves d'endurance au volant de sport-prototypes dans des championnats tels que l'European Le Mans Series.

Carrière 
En 2021, Reshad de Gerus poursuit sa progression dans les différents championnats de monoplace et intègre l'écurie tchèque Charouz Racing System afin de participer au Championnat de Formule 3 FIA. À cause d'un désaccord avec les décideurs de l’écurie, il ne peut finir le championnat au sein de celle-ci. Après cela, il effectue quelques manches du championnat Euroformula Open.

En 2022, après de nombreuses saisons dans divers championnats en monoplace, Reshad de Gerus réoriente sa carrière sportive en s'engageant avec l'écurie française Duqueine Team afin de participer au championnat European Le Mans Series au volant d'une Oreca 07 dans la catégorie LMP2. Il a comme copilote le pilote britannique Richard Bradley et le pilote mexicain Memo Rojas.

Résultats en monoplace

Palmarès

Résultats en Formule 4

Résultats en Championnat de France de Formule 4 (catégorie junior)

Résultats en Championnat de France de Formule 4

Résultats en Formula Renault Eurocup

Résultats en Euroformula Open

Résultats en Championnat de Formule 3 FIA

Résultats en European Le Mans Series

Notes et références

Liens externes 

 

  Reshad de Gerus sur driverdb.com
  de Gerus/ Reshad de Gerus sur motorsportmagazine.com

Naissance en juillet 2004
Pilote automobile français
Pilote des European Le Mans Series